Ахучитлан има више значења:

 Ахучитлан (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ахучитлан (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ахучитлан (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику